Identifikation kan avse:

 Identifikation (beteendevetenskap) – en komplex, omedveten, psykologisk process där personen försöker vara någon annan person
 Identifikation (källkritik) – bedöma dess upphovsman, dess tillkomstsituation, avsikten med tillkomsten och om källan är äkta eller inte
 Identifikation (retorik) – ett retoriskt begrepp myntat av Kenneth Burke, vilket handlar om att mottagaren måste kunna identifiera sig med avsändaren för att övertygelseprocessen ska kunna ta vid
 Identifikation med förövaren – ett traumarelaterat psykiskt fenomen, som innebär att en utsatt person identifierar sig med angriparen
 Personidentifikation – äktheten av en individs identitetspåstående

Se även
 Identitet
 Identitetskort